A União dos Estudantes do Amazonas foi fundada em 4 de janeiro de 1942, é a entidade máxima de representação e coordenação dos estudantes da Educação Superior no estado brasileiro do Amazonas.

Posicionamento 
Considerada de utilidade pública pelo Decreto-lei estadual n.º 798 de 02.05.1942, foi responsável por inúmeras conquistas para os estudantes amazonenses como a luta contra o nazi-fascismo, contra a ditadura militar e pelo monopólio estatal do petróleo e pela defesa da preservação da Amazônia.

No campo estudantil foi responsável pela:
 construção da atual Casa do Estudante Universitário,
 consolidação da meia passagem no transporte coletivo urbano em Manaus, e
 Meia Entrada para estudantes nos cinemas, shows e eventos culturais e desportivos.

Ligações externas 
 

Organizações estudantis do Brasil